Basia – zdrobnienie od imienia Barbara
 Basia, właśc. Barbara Stanisława Trzetrzelewska – polska piosenkarka
 Basia – rzeka w obwodzie mohylewskim na Białorusi,
 Basia – seria książek dla dzieci Zofii Staneckiej
 Basia – polski serial animowany

Zobacz też 
 Barbara